Chatuba (Mesquita) — bairro do município de Mesquita
 Chatuba de Mesquita — escola de samba do Rio de Janeiro

Desambiguações de topônimos
Desambiguações de carnaval